Alfredo da Silva Castro (Vila do Conde, 5 de outubro de 1962) é um ex-futebolista português que atuava como goleiro.

Carreira 
Em sua carreira, Alfredo jogou em apenas dois clubes: o Rio Ave, entre 1981 e 1984, e o Boavista, onde jogou de 1984 a 1998, ano em que pendurou as chuteiras, aos 35 anos.

Participou da Eurocopa de 1996 com a Seleção de Portugal, como reserva imediato de Vítor Baía. Com isto, não chegou a atuar em nenhuma das quatro partidas de Portugal no torneio. Com a camisa das Quinas, foram apenas três jogos entre 1994 e 1996.

Ligações externas 
 

Futebolistas de Portugal
Naturais de Vila do Conde
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol
Guarda-redes de futebol de Portugal
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube